

Geografia

Austria 
 Hollenstein – frazione di Kirchberg am Walde, comune nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Hollenstein – frazione di Ziersdorf, comune nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)
 Hollenstein an der Ybbs – comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)